Temper – film del 1915 prodotto dalla Essanay
 Temper – film del 2011 diretto da Stephen Cervantes